Jason bzw. Iason ist der Name folgender Personen:
 Jason (Vorname), ein männlicher Vorname – dort auch zu Namensträgern
 Iason, eine griechische Sagengestalt
 Jason (Heiliger), ein christlicher Heiliger des ersten Jahrhunderts
 Jason von Pherai († 370 v. Chr.), Tyrann von Pherai
 Jason (Hoherpriester), jüdischer Hoherpriester im 2. Jh. v. Chr.
 Jason von Kyrene, ein hellenistischer Historiker
 Jason (Glashersteller), antiker Glasmacher

Familienname:
 Anju Jason (* 1987), marshallischer Taekwondoin
 David Jason (* 1940), britischer Schauspieler
 Harvey Jason (* 1940), britischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Heda Jason (* 1932), israelische Folkloristikerin und Erzählforscherin
 Jean-Yves Jason (* 1965), haitianischer Politiker
 Peter Jason (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Sybil Jason (1927–2011), US-amerikanische Schauspielerin
 Tai Jason (* 1979), britisch-deutscher Musikproduzent

akademischer Beiname:
 Jason I. (1652): Johann Lorenz Bausch (1605–1665), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Jason II. (1675): Christian August Freiherr von Friesen (1646–1681), Reichshofrat, Dompropst zu Meissen und Mitglied der Leopoldina
 Jason III. (1763): Daniel Hieronymus von Praun (um 1763), Mitglied der Leopoldina
 Jason IV. (1764): Adam Moltke (um 1764), Geheimer Kämmerer des Königs von Dänemark und Norwegen und Mitglied der Leopoldina 
 Jason VI. (1792): Jacob Reineggs (1744–1793), Diplomat des 18. Jahrhunderts und Mitglied der Leopoldina
 Jason VII. (1818): Kaspar Maria von Sternberg (1761–1838), böhmischer Theologe, Politiker, Mineraloge, Botaniker und Mitglied der Leopoldina
 Jason VIII. (1819): Adelbert von Chamisso (1781–1838), deutscher Naturforscher, Dichter und Mitglied der Leopoldina

Künstlername:
 John Arne Sæterøy (* 1965), norwegischer Cartoonist

Geographie
 Jason-Halbinsel, Halbinsel an der Oskar-II.-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Jason Harbour, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Jason Island, Insel vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Jason Islands, Inselgruppe nordwestlich der Falklandinseln im Südatlantik
 Jason Peak, Berg an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Mount Jason, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Little Jason Lagoon, Lagune an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik

Jason steht außerdem für:
 (6063) Jason, ein erdnaher Asteroid des Apollo-Typs
 Jason (Satellit), französisch-amerikanisches Satellitenprogramm
 eine US-amerikanische Höhenforschungsrakete, siehe Argo E-5
 Jason X, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2001
 Jason (ROV), tiefseetauglicher Tauchroboter

JASON steht für:
 JASON Defense Advisory Group, eine unabhängige Beratergruppe der US-Administration
 Journal Articles Sent On demaNd, ein Fernleihbestellsystem für Aufsätze, siehe Jade (Literaturdatenbank)

Siehe auch:
 JavaScript Object Notation, kurz JSON
 Iasion
 Iasios
 Iaso
 Iasonos
 Iasos

Abkürzung